Alsancak (Turkije) - een wijk in İzmir 
Alsancak (Cyprus) - een badplaats op Cyprus